Donglintempel van Lu Shan
 Donglintempel van Shanghai